|-
| 176401 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176402 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176403 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176404 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176405 - ||  || 19 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176406 - ||  || 19 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176407 - ||  || 23 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176408 - ||  || 19 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176409 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176410 - ||  || 21 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176411 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176412 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Eskridge || 
|-
| 176413 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176414 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176415 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176416 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176417 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176418 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176419 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176420 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176421 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176422 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176423 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176424 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176425 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176426 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176427 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176428 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176429 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176430 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176431 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176432 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176433 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176434 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176435 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176436 - ||  || 18 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176437 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176438 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176439 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176440 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176441 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176442 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176443 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176444 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176445 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176446 - ||  || 8 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176447 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176448 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176449 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176450 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176451 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176452 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176453 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176454 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176455 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176456 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176457 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176458 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176459 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176460 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176461 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176462 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176463 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176464 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176465 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176466 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176467 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176468 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176469 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176470 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176471 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176472 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176473 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176474 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176475 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176476 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176477 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176478 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176479 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176480 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176481 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176482 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176483 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176484 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176485 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176486 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176487 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176488 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176489 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176490 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176491 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176492 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176493 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176494 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176495 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176496 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176497 - ||  || 7 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176498 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176499 - || 2001 YC || 17 decembrie 2001 || Oaxaca || 
|-
| 176500 - ||  || 18 decembrie 2001 ||  || 
|-